Floder i Frankrig

Frankrig métropolitaine

Guyane 
Liste over floderne i Guyane, sorteret efter længde. Alle floderne udmunder i Atlanterhavet.

Réunion 
Liste over floderne på Réunion, sorteret efter længde. Alle floderne udmunder i det indiske ocean.

Guadeloupe 
Liste over floderne på Guadeloupe, der er længere end 5 kilometer. Alle floderne løber på øen Basse-Terre.

Eksterne henvisninger 

 Sandre 
 Banque Hydro 
 Recherche de cours d'eau sur le Sandre 
 Association française des Établissements publics territoriaux de bassin

Kilder/Noter